Postgasse ist der Name von

 Postgasse (Bern), Teil der UNESCO-geschützten Berner Altstadt
 Postgasse (Wien), Straße im 1. Wiener Bezirk